Albert III d'Habsburg o Albert III d'Àustria dit “el de la Trena” o “el de la Cua” (1349 – 1395), arxiduc d'Àustria, duc d'Estíria, Caríntia i Carniola i comte de Tirol de la casa d'Habsburg
 Albert III de Namur (~1027 -?), comte de Namur des de 1063 
 Albert III de Prato (segle XII), comte de fill d'Albert II de Prato
 Albert III de Tirol (1101- 1165), comte de Tirol i vogt del bisbat de Trento 
 Albert III de Wittelsbach dit “el Pietós” (Munic, 1401 - 1460), duc de Baviera-Munich (1438- 1460)
 Albert III de Saxònia (1443 - 1500), duc de Saxònia (1464 - 1500) i marcgravi de Meissen (1464 - 1500)